Аралезы (, в ед. ч. Արալեզ) — в армянской мифологии духи, являвшиеся в виде крылатых существ, которые спускались с неба, чтобы воскресить павших в сражениях, зализывая их раны.

Внешний вид 
Внешне Аралезы больше всего были похожи на аборигенных собак Армянского нагорья — армянских волкодавов — гампров, которые, возможно, и стали прообразом Аралезов.

Отражение в мифологии 
Одно из первых описаний аралезов и их функций сделал армянский историк конца IV—V веков Фавстос Бузанд.

Также, согласно одной из легенд, записанной историком V века Мовсесом Хоренаци, аралезы пытались воскресить Ара Прекрасного, который был смертельно ранен в кровопролитном сражении с армией ассирийской царицы Шамирам (Семирамиды). Отсюда и один из способов трактовки слова «аралез». Из имени «Ара» и слова «лизэл» — лизать. Получается — «Лижущие Ара».

Происхождение названия 
Этимология слова «аралез», как пишет Езник, вполне определяет роль этих духов. Оно состоит из корней «иар» — «беспрестанно» и «лез-ум» — лизать.

Примечания

Литература 
 
 Исследования и статьи Н. О. Эмина по армянской мифологии, археологии, истории и истории литературы за 1858—1884 гг., Москва, 1896 год

Армянская мифология
Мифические собаки